Mano (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Landes
Mano (pop), een pop in het kinderprogramma Sesamstraat
Mano (mythologie), Sami maangodin
Mano (rivier), een rivier in Guinee en Liberia